Гильфанов — фамилия; имеет женскую форму Гильфанова.
 Гильфанов, Марат Равильевич (род. 1962) — советский, российский учёный-астрофизик.
 Гильфанов, Ренат (род. 1975) — российский поэт, сценарист.